Фудбалска репрезентација Северне Македоније је национални фудбалски тим Северне Македоније под управом Фудбалске федерације Северне Македоније.
 
Репрезентација игра као домаћин на Националној арени „Тоше Проески“ у Скопљу која може да прими 30.000 гледалаца. Боја дресова је црвена (код куће) и жута (у гостима).

Први меч је одиграла 1993. после распада СФРЈ, чија је чланица била Република Македонија. Меч је одигран против Фудбалске репрезентације Словеније у Крању 13. октобра.

У првој историјској утакмици Фудбалска репрезентација Македоније наступила је у следећем саставу: Бобан Бабунски , Зоран Бошковски , Горан Георгиевски, Кире Грозданов, Чедомир Јовановски, Зоран Јовановски, Драган Канатларовски, Љупчо Марковски, Неџмедин Мемеди, Сашо Милошевски, Ванчо Мицевски, Зоран Мицевски, Тони Мицевски, Илија Најдоски, Дарко Панчев.

Највећи успех репрезентација је остварила 12. новембра 2020. године, када је победом над Грузијом изборила први пут учешће на Европском првенству.

Утакмице у квалификацијама за ЕП и СП

Светска првенства 
 1930—1990. – погледајте Фудбалска репрезентација Југославије

Европска првенства 
 1960—1992. – погледајте Фудбалска репрезентација Југославије

Лига нација

Квалификације за ЕП 1996.

Квалификације за СП 1998.

Квалификације за ЕП 2000.

Квалификације за СП 2002.

Квалификације за ЕП 2004.

Квалификације за СП 2006.

Квалификације за ЕП 2008.

Квалификације за СП 2010.

Квалификације за ЕП 2012.

Квалификације за СП 2014.

Квалификације за ЕП 2016.

Квалификације за СП 2018.

Квалификације за ЕП 2020.

УЕФА Лига нација

2018/19. — Лига Д, група 4

Утакмице Фудбалске репрезентације Северне Македоније

Мечеви фудбалских репрезентација Северне Македоније и Србије

Тренутни састав 
Ажурирано: 16. новембар 2018.

Статистика играча 
Ажурирано: 20. јануар 2020.

 Подебљана имена играча означавају да су активни.

Познати репрезентативци Северне Македоније 
 Дарко Панчев
 Тони Савевски
 Артим Шакири
 Илија Најдоски
 Горан Пандев
 Ђорђи Христов
 Сашо Ћирић
 Васил Рингов
 Гоце Седловски

Тренери Фудбалске репрезентације Северне Македоније 
 1993—1996 —  Андон Дончевски
 1996—1999 —  Ђоко Хаџијевски
 1999—2001 —  Драган Канатларовски
 2001 —  Ђоре Јановски
 2002—2003 —  Никола Илијевски
 2003—2005 —  Драган Канатларовски
 2005 —  Слободан Сантрач 
 2005 —  Бобан Бабунски 
 2006—2009 —  Срећко Катанец
 2009—2011 —  Мирсад Јонуз
 2011—2012 —  Џон Тошак
 2012—2013 —  Чедомир Јаневски
 2014—2015 —  Бошко Ђуровски
 2015 —  Љубинко Друловић
 од 2015 —  Игор Ангеловски

Референце

Спољашње везе 

 Северна Македонија на сајту ФИФА  
 Северна Македонија на сајту УЕФА
 Службени сајт Фудбалске федерације Северне Македоније
 Македонски фудбал {ен}

 
Фудбал у Северној Македонији
Репрезентације Северне Македоније
Северна Македонија